Huldén är ett svenskt och finlandssvenskt efternamn som burits av bland andra:

Anders Huldén, finländsk diplomat, journalist och författare. 
Evert Huldén, finländsk författare.
Henrik Huldén, finländsk vissångare och poet.
Johan Jakob Huldén, finländsk skolman och författare
Lars Huldén, finländsk författare och översättare.
Lena Huldén, finländsk entomolog, historiker och politiker.
Marjorita Huldén, finländsk skådespelare.
Mats Huldén, finländsk rockmusiker, musikproducent och författare.